De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2012 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 6 juli tot  8 juli 2012 op de Sachsenring.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen